Николай Скородинский (; 15 января 1751 — 23 мая 1805) — Львовский греко-католический епископ (1799—1805), , доктор богословия, профессор богословия, декан и ректор Львовского университета (1804—1805).

Биография 
Родился в семье униатского священника. Его сестра Софья была матерью церковного и общественно-политического деятеля, ректора Львовского университета имени Иосифа II М. Г. Барвинского.

Обучался в коллегиуме пиаристов, изучал философию во Львовской академии иезуитов. В 1775 году поступил в Барбареум. Завершил обучение в Вене в 1780 году.

В январе 1782 года был рукоположен. Был преподавателем морального и пасторального богословия при Львовской греко-католической духовной семинарии и генеральным викарием Собора Святого Юра.

С 1784 года читал лекции по богословию во Львовском университете имени Иосифа II и вице-ректором Львовской духовной семинарии.

С 1787 года — генеральный викарий Львовский, в 1794—1795 гг. — декан богословского факультета Львовского университета.

В ноябре 1798 года получил номинацию на место епископа Львовского, хиротония состоялась 31 марта 1799 г.

В 1804—1805 годах был ректором Львовского университета имени Иосифа II.

Перевёл на польский язык учебник по пастырскому богословию Франца Гифтшютца.

Примечания

Литература 
 Bolesław Kumor, Skorodyński Mikołaj [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII, s. 267—268.
 Блажейовський Д. Ієрархія Київської Церкви (861—1996). ― Львів : Каменяр, 1996. ― 567 с.
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.

Скородинский, Николай
Скородинский, Николай
Скородинский, Николай
Скородинский, Николай
Скородинский, Николай